Nöbbelesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nöbbelesjön (Näsby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,33 ha)
Nöbbelesjön (Nävelsjö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn